Charo ist

 eine Koseform des weiblichen Vornamens Rosario
 der Bühnenname einer US-amerikanischen Musikerin und Schauspielerin, siehe Charo
 der Name eines Ortes in Spanien, Charo (Huesca)
 der Name eines Ortes in Mexiko, Charo (Michoacán)
 der Name einer Verwaltungseinheit in Mexiko, Municipio Charo